Didiscus acerifolius är en flockblommig växtart som först beskrevs av C.Norman, och fick sitt nu gällande namn av Cornelis Gijsbert Gerrit Jan van Steenis. Didiscus acerifolius ingår i släktet Didiscus och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
acerifolius